George Stocking ist der Name folgender Personen:

* George W. Stocking Sr. (1892–1975), US-amerikanischer Ökonom
 George W. Stocking Jr. (1928–2013), US-amerikanischer Anthropologe